Bata puede referirse a:

 Bata, una prenda de vestir.
 Bata, marca de zapatos y zapatillas con sede en Lausana, Suiza.
 Bata, dios-toro del Imperio Nuevo de Egipto, que representaba junto a Anubis, al 17º Nomo del Alto Egipto.

Geografía 
 Bata, una ciudad de Guinea Ecuatorial.
 Báta, una ciudad de Hungría.
 Bata, una ciudad de Rumania en el distrito de Arad.
 Bata, un pueblo de Bulgaria.

Personajes 
 Bata, apodo de Agustín Sauto Arana, futbolista español de la década de 1930.

Otros usos 
 Batá, tipo de tambor usado en el Caribe.

Enlaces externos